Coscia puede hacer referencia a:

Adolfo A. Coscia, economista argentino.
Aristide Coscia, futbolista italiano.
Jorge Coscia, cineasta y político argentino.
Niccolò Coscia, cardenal italiano.